Kamm steht für:

 Kamm, Werkzeug zur Pflege von Haaren oder faserigem Material
 Kamm (Huhn), Gebilde auf dem Kopf von Vögeln
 Kamm (Adelsgeschlecht), bayerischen Adelsgeschlecht
 Kamm, Musikinstrument, siehe Mirliton
 Kamm, anatomische Struktur, siehe Crista
 Kamm, Versteifungssteg am Feuerwehrhelm, siehe Ausrüstung von Feuerwehrangehörigen #Feuerwehrhelm
 Blaubeerkamm, zur Ernte von Blaubeeren
 Gebirgskamm, Verbindung zwischen Erhebungen eines Gebirges
 Schweinekamm, Fleischstück

Kamm ist der Familienname folgender Personen:

 Anat Kamm (* 1987), israelische Journalistin und Whistleblowerin
 Andreas Kamm, österreichischer Filmproduzent
 Bertold Kamm (1926–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Birgit Kamm (* 1962), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Christine Kamm (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Bayern
 Christine Kamm-Kyburz (1949–2019), Schweizer Kunsthistorikerin
 Edmund Kamm (1825–1895), deutscher Jurist und Politiker
 Fritz Kamm (1897–1967), Schweizer Bankier und Kunstsammler
 Gottlob Kamm (1897–1973), deutscher Politiker (USPD, SPD), MdL Württemberg-Baden
 Henry Kamm (* 1925), deutsch-amerikanischer Journalist
 Jakob Kamm (* 1947), Schweizer Politiker (SP)
 Johann Bernhard Kamm (1736–1816), deutscher Bildhauer
 Karl Kamm (1870–1946), deutscher Ministerialbeamter
 Katja Kamm (1969–2022), deutsche Illustratorin und Autorin

 Peter Kamm (1935–2008), Schweizer Architekt und Kunstsammler 
 Peter Moser-Kamm (* 1955/1956), Schweizer Fotograf und Grafiker 
 Raimund Kamm (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rosa Kamm (1907–1996), deutsche Politikerin (SPD)
 Rupert Kamm (1909–1993), deutscher Maler und Grafiker 
 Willy Kamm (1945–2016), Schweizer Politiker (FDP)
 Wunibald Kamm (1893–1966), deutscher Ingenieur und Aerodynamiker

Siehe auch:

 Burg Kamm, Stammsitz des Adelsgeschlechts Kamm
 Kammscher Kreis, grafische Darstellung in der Fahrwerkstechnik